Esta lista contém os 144 municípios do estado do Pará relacionados em ordem decrescente de acordo com seu Produto Interno Bruto (PIB). A listagem foi compilada com dados divulgados pelo IBGE, referentes ao ano de 2015.

Os 20 maiores 
Abaixo a relação dos 20 maiores PIBs.

Restantes (124 Municípios) 

PIB
Para